Pagerageung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pagerageung, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pagerageung, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar